AK puede referirse a:
 Alaska, abreviación del estado de Alaska.

 Avtomat Kaláshnikova, una serie de fusiles de asalto también conocidos simplemente como Kaláshnikov.
 AK-47, un fusil de asalto soviético diseñado en 1942.
 AK-74, versión moderna del AK-47.
 AK-103, otro fusil de asalto.

 Armia Krajowa (Ejército Nacional), movimiento de resistencia polaco en la Segunda Guerra Mundial.

 AK Press, una editorial y distribuidora independiente.
 M-ak, un grupo de rock del País Vasco.
 Ak Koyunlu,  una federación tribal Oguz.
 Ak Ana, la creadora primordial, diosa de los Khanty y Mansi, pueblos de Siberia.

Siglas